Gândara (Póvoa de Varzim) — bairro da cidade da Póvoa de Varzim
 Amoreira da Gândara — freguesia do concelho de Anadia
 Gândara dos Olivais — lugar na freguesia de Marrazes, Leiria
 Moinhos da Gândara — freguesia do concelho da Figueira da Foz
 São Martinho da Gândara — freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis

 Gândaras - freguesia do concelho da Lousã
 Gândara de Espariz - lugar da freguesia de Espariz, concelho de Tábua
 Gândara de Cima - lugar da freguesia de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego, concelho de Penacova

Desambiguações de topônimos